Bühlgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer und Tal:
 Bühlgraben (Federbach), linker Zufluss des Federbachs (zur Lindach, zur Lenninger Lauter) im Gemeindegebiet von Bissingen an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bühlgraben (Flinsbach), rechter Zufluss des Flinsbachs oder Fleinsbachs (zur Körsch) vor Neuhausen auf den Fildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bühlgraben (Gießnaubach), rechter Zufluss des Hauptstrangs des dort Ehnisbach genannten Gießnaubachs (zur Lindach, zur Lenninger Lauter, zum Neckar) nahe Egelsberg, Gemeinde Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bühlgraben, Talabschnitt des Hünerbachs oder Hüenerbachs, linker Zufluss der Ilfis gegenüber Bärau, Gemeinde Langnau im Emmental, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Ort:
 Bühlgraben (Eriz), Ort in der Gemeinde Eriz, Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern

Siehe auch:
 Bühlbach